Piłkarski Turniej Czterech Narodów w Ghanie 2007 jest sprawdzianem dla stadionów na Puchar Narodów Afryki 2008. Mecze odbywają się na stadionie Ohene Djan Sports Stadium w Akrze. W turnieju biorą udział cztery drużyny:

Półfinały

Mecz o 3. miejsce

Finał

Strzelcy

Przypisy 

Międzynarodowe rozgrywki narodowych reprezentacji w piłce nożnej
Rozgrywki piłkarskie w Ghanie
2007 w piłce nożnej
2007 w Afryce
Akra